Лихолетов — фамилия.

Известные носители
 Лихолетов, Георгий Антонович (1915 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Лихолетов, Пётр Яковлевич (1917—1945) — Герой Советского Союза.